Kusaal ist

ein Volk in Togo, Ghana und Burjina Faso, siehe Kusaal (Volk)
die Sprache dieses Volkes, siehe Kusaal (Sprache)

Siehe auch:
 Kusal

en:Kusaal